

Sens et origine du nom 
Ernest est un prénom masculin, issu du germanique ernest (cf. vieux haut allemand ernust « fermeté, sincérité, combat », moyen haut allemand ernest, allemand ernst « sérieux », vieil anglais eornost « sérieux, zèle, combat », anglais earnest « sérieux »). Il est fêté le 7 novembre.

Variantes 
En différentes langues, on rencontre les variantes masculines Ern, Ernesto, Ernie, Erno et Ernst, et, au féminin, Erna, Ernesta, Erneste, Ernestine et Ernestina.

Patronyme 
 Ernest Pignon-Ernest (1942-), artiste graphiste né à Nice ;

Dynastes 
 Ernest Ier de Saxe-Cobourg-Gotha
 Ernest II de Saxe-Cobourg-Gotha

Toponyme 
 Ernest, un borough du comté d'Indiana, en Pennsylvanie, aux États-Unis.
 Ernst, commune allemande de Rhénanie-Palatinat.

Arts 
Max Ernst

Ernest 
 Ernest et Celestine (livres et film)

Ernestine 
 César et Ernestine, série de bande dessinée.

Prénom 
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour : le prénom Ernest, le prénom Ernst, le prénom Ernestine, le prénom Ernesto et le prénom Ernő.

Articles connexes
 Ernst & Young
 La Cour aux Ernests de l'École normale supérieure (rue d'Ulm — Paris)

Notes et références 

Homonymie dynastique
Homonymie de prénom
Prénom masculin